Tuisku steht für:
 Antti Tuisku (* 1984 in Rovaniemi), finnischer Popsänger
 VL Tuisku, finnisches Schulflugzeugmodell